Remise, réduction commerciale habituelle accordée en fonction des quantités achetées, dans le cadre d’une opération promotionnelle ou suivant la qualité du client ;
 Les remises migratoires correspondent aux fonds gagnés à l'étranger que les migrants rapatrient chez eux.
 Remise, édifice où étaient remisés les véhicules, à l'époque de la traction animale (garage) ;
 Remise (Artemisia vulgaris L.), espèce de plantes herbacées vivaces d'Europe de Sibérie et d'Afrique septentrionale.
 La remise ou snap, mouvement du ballon qui amorce un jeu au football américain et au football canadien.

Voir aussi 
 Mise ;
 La Remise à Jorelle, station de tramway en région parisienne.